Епи́скоп Ники́та (в миру Оле́г Влади́мирович Ана́ньев; ) — епископ Русской Православной Церкви, епископ Козельский и Людиновский.

Биография 
Родился 14 ноября 1969 года в деревне Дедцево Малоярославецкого района Калужской области в семье рабочих.

В 1985 году окончил школу № 2 города Обнинска Калужской области. В 1985—1989 годы обучался на агрономическом отделении Детчинского сельхозтехникума (с. Детчино Малоярославецкого района).

В августе 1989 года принят во второй класс Московской духовной семинарии.

6 апреля 1992 года в Троице-Сергиевой Лавре принял монашеский постриг с именем Никита в честь преподобного Никиты Исповедника.

20 мая 1992 года архиепископ Дмитровским Александром рукоположён во иеродиакона.

В 1992 года по окончании Московской духовной семинарии зачислен на первый курс Московской духовной академии.

19 августа 1992 года епископом Дмитровским Филаретом рукоположён во иеромонаха, служил при Московской духовной академии.

В 1996 году окончил Московскую духовную академию. Защитил дипломную работу по теме «Материалы к патерику Калужских святых и подвижников благочестия».

30 июня 1996 года назначен на должность инспектора Калужского духовного училища и зачислен в штат Свято-Георгиевского кафедрального собора Калуги. С октября 1996 года — инспектор Калужской духовной семинарии.

18 января 1998 года возведен в сан игумена.

В июле 1998 года назначен проректором по воспитательной работе Калужской духовной семинарии.

2 февраля 2002 года освобождён от должности штатного священника Свято-Георгиевского собора и зачислен в штат Свято-Троицкого кафедрального собора Калуги.

С октября 2002 по февраль 2005 года, исполняя обязанности настоятеля храма Рождества Христова в Обнинске, являлся благочинным второго округа Калужской епархии, включающего в себя храмы Обнинска.

К празднику Пасхи 2004 года возведён в сан архимандрита.

В течение многих лет в качестве члена оргкомитетов принимал участие в проведении Рождественско-Богородичных чтений, ежегодно проходящих в Калужской епархии, международного кинофестиваля «Встреча», всероссийской школьной конференции «Мой род — мой народ», конференции «Оптинский форум». Возглавлял комиссию калужской епархии комиссию по вопросам рукоположения кандидатов в священный сан. Преподавал в Калужской духовной семинарии Литургику и Пастырскую эстетику.

Архиерейство 
Решением Священного синода от 16 марта 2012 года избран епископом Людиновским, викарием Калужской епархии. 23 апреля в храме Всех Святых, в земле Российской просиявших (патриаршей и синодальной резиденции в Свято-Даниловом монастыре), наречён во епископа Людиновского, викария Калужской епархии. 27 мая в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Москве была совершена хиротония архимандрита Никиты во епископа Людиновского, викария Калужской епархии. Хиротонию совершили патриарх Московский и всея Руси Кирилл, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий (Поярков), митрополит Калужский и Боровский Климент (Капалин), архиепископ Истринский Арсений (Епифанов), епископ Солнечногорский Сергий (Чашин).

С 11 по 25 июня 2012 года в Общецерковной аспирантуре и докторантуре проходил курсы повышения квалификации для новопоставленных архиереев.

2 октября 2013 года решением Священного синода (журнал № 109) образована Козельская епархия путём выделения её из состава Калужской и Боровской епархии. Епископом Козельским и Людиновским определено быть преосвященному епископу Людиновскому Никите (Ананьеву), викарию Калужской епархии.

11 марта 2020 года Священный синод утвердил епископа Козельского и Людиновского Никиту священноархимандритом монастыря Спаса Нерукотворного пустынь села Клыково.

Награды 
 Орден преподобного Сергия Радонежского III степени (1999)
 Орден святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского III степени (2002)
 Медаль «65 лет Калужской области» (2009)

Примечания

Ссылки 
 Никита, епископ Людиновский, викарий Калужской епархии (Ананьев Олег Владимирович) // Патриархия.Ru
 Архимандрит Никита (Ананьев) на заседании Священного Синода избран епископом Людиновским, викарием Калужской епархии

Выпускники Московской духовной академии
Епископы Русской православной церкви
Преподаватели Калужской духовной семинарии
Религиозные деятели Обнинска
Козельская епархия
Спаса Нерукотворного пустынь (Клыково)
Выпускники Московской духовной семинарии